Luci Anici Gal pretor romà
 Luci Anici Gal, cònsol el 160 aC